Национальный молдавский дивизион 2018 — 28-й чемпионат Молдавии по футболу, который начался 1 апреля 2018 года и закончился 24 ноября этого же года. Победитель лиги получал право участия в первом отборочном раунде Лиги чемпионов 2019/20, вторая и третья команды начинали участвовать в Лиге Европы УЕФА 2019/20 также с первого отборочного раунда.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 

Молдавия
Чемпионат Молдавии по футболу
Спорт в Молдавии в 2018 году
Спорт в Молдавии в 2017 году